Le terme Cenelle peut signifier:

Fruits

 Cenelle

Toponymie

Canada

Québec

 Lac aux Cenelles, un plan d'eau du Lac-Boulé, dans la MRC Mékinac, en Mauricie.
 Lac aux Cenelles, un plan d'eau de la municipalité de Béarn, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue.
 Lac des Cenelles, un plan d'eau du Lac-Lapeyrère, dans Portneuf (municipalité régionale de comté), dans la région administrative de la Capitale-Nationale.
 Mont des Cenelles, un mont de la municipalité de Saint-Donat (Matawinie), dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière.
 Pointe aux Cenelles, municipalité de Sainte-Flavie, MRC de La Mitis, région administrative du Bas-Saint-Laurent.
 Rapides aux Cenelles. Hydronyme remplacé par "Rapide du Baril Vide", Baie-de-la-Bouteille, MRC de Matawinie, région administrative de Lanaudière.
 Rivière aux Cenelles, un cours d'eau de la Baie-de-la-Bouteille, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière.